RPG este o abreviere care se poate referi la:
 RPG (limbaj de programare)
 Role Playing Games, jocuri video de rol pentru calculator